Hall Beck ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 Hall Beck (Black Beck), Quellfluss des Black Beck, Zufluss des Esthwaite Water in Cumbria
 Hall Beck (River Kent), Zufluss des River Kent in Cumbria